1. division 2017/2018 var den 22:a säsongen av 1. division. Som tidigare säsong flyttades ett lag direkt upp medan två fick kvala och två lag flyttades ner.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel

Se även
 Superligaen 2017/2018
 2. division 2017/2018

Källor
 DBU.dk

2017 i Danmark
2018 i Danmark
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017/2018